Círculo de Concentración Española va ésser un partit polític fundat al maig del 1920 a Barcelona. El seu objectiu era "defender y propagar por todos los medios lícitos: el amor a nuestra patria España y la integridad de su territorio para que siempre sea una e indivisible". En fou president Juan Sans Coy mentre que els vicepresidents foren Domingo Amposta i José Minguell. Desaparegué abans del 1926.

Referències 

Partits polítics catalans desapareguts